Каваллино-Трепорти () — коммуна в Италии, располагается в провинции Венеция области Венеция.

Население составляет 12 500 человек, плотность населения составляет 284 чел./км². Занимает площадь 44 км². Почтовый индекс — 30010. Телефонный код — 041.

Покровительницей Трепорти почитается святая Филомена, день памяти святой — 11 августа.

Ссылки 
 http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it